Limaria är ett släkte av musslor som beskrevs av Link 1807. Limaria ingår i familjen filmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Filmusslor
Limaria